Płaskmania – francuski serial animowany, w którym bohaterowie muszą wydostać się z komiksu. Dzięki niezwykłej technice animacji bohaterowie przybierają niezwykłą postać.

W każdym odcinku Wincent i jego towarzyszka Kyu są w nowym dziale komiksu. Muszą znaleźć wir, aby się z niego wydostać, gdyż Wincent naprawdę jest prawdziwym człowiekiem.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Elżbieta Kopocińska-Bednarek
Dialogi polskie: Alicja Petruszka
W wersji polskiej udział wzięli:
 Magdalena Krylik – Kyu
 Joanna Węgrzynowska
Janusz Wituch

Bohaterowie 
 Kyu – dziewczyna z papieru. Nigdy nie była w prawdziwym świecie, a Wincent chce ją tam zabrać. Ma fioletowe włosy, a na nich masa kitek. 
 Wincent – chłopak z prawdziwego świata. Jednak znalazł się w komiksie i razem z Kyu chcą się z niego wydostać. Ma brązowe, rozczochrane włosy. Kyu jest jego jedyna przyjaciółką w papierowym świecie, jednak ciągle spotykają nowych.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2004